Седло́, многозначное слово:
 Седло — часть упряжи для езды верхом;
 Седло — деталь велосипеда;
 Седло — сцепной механизм седельных тягачей;

См. также 
 Седловая поверхность
 Гиперболический параболоид (седло)
 Обезьянье седло
 
 Седловина
 Сёдло